Boca puede referirse a:

 En anatomía, la boca o cavidad oral es el órgano por donde se ingieren los alimentos, siendo la puerta de entrada del aparato digestivo.
 A la boca humana.
 En geografía, una boca es una entrada estrecha de un cuerpo de agua.
 Boca es también el nombre de un jeroglífico egipcio.
 En deportes, Club Atlético Boca Juniors es un equipo de fútbol de Argentina.
 También en deportes, Club Atlético Boca Unidos es un equipo de fútbol de Argentina.
 En Buenos Aires, La Boca es un barrio del sur de la ciudad.
 En Chile, La Boca es el más popular de los balnearios de la comuna de Navidad, en la Provincia Cardenal Caro, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
 República de La Boca es la denominación de varias asociaciones civiles culturales y recreativas que históricamente tuvieron como sede el barrio de La Boca de la ciudad de Buenos Aires.
 Boca, localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte.
 Boca, una localidad de Puerto Rico.
 Boca de Huérgano, un municipio español de la provincia de León, Castilla y León.
 Boca, el noveno episodio de la serie de HBO Los Soprano.
 En algunos países suele llamarse boca a una comida sencilla que se ingiere para acompañar alguna bebida alcohólica, usualmente cerveza.
 En Cádiz se le llama boca, barrilete o violinista al cangrejo Uca tangeri